

Geografia

Belgio 
 Lignières – frazione di Marche-en-Famenne, comune nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Francia 
 Lignières, o Lignières-les-Roye – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Lignières, già Lignières-en-Berry – comune nel dipartimento del Cher (Centro-Valle della Loira)
 Lignières – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Lignières – comune nel dipartimento dell'Aube (Grande Est)
 Lignières – ex comune ora frazione di Lignières-Sonneville, comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Lignières-Châtelain – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Lignières-de-Touraine – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 Lignières-en-Vimeu – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Lignières-la-Carelle – ex comune ora frazione di Villeneuve-en-Perseigne, comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Lignières-Orgères – comune nel dipartimento della Mayenne (Paesi della Loira)
 Lignières-Sonneville – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 Lignières-sur-Aire – comune nel dipartimento della Mosa (Grande Est)

Svizzera 
 Lignières – comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)

Pagine correlate 
Lignères – comune francese nel dipartimento dell'Orne (Normandia)